Paracylindromorphus — род златок из подсемейства Agrilinae.

Описание 
Переднеспинка с краевым и надкраевым килями, с двумя-тремя несильными поперечными вдавлениями на её поверхности.

Классификация 
В составе рода:

Примечания 

Agrilinae
Роды жесткокрылых